Le Paradis du Fruit est une chaîne française de restauration rapide alliant bar à fruit, restaurant et glacier.

Histoire 
La chaîne a été fondée dans les années 1980 et développée en tant que franchise en 1985, autour du slogan « une cuisine naturelle sublimée par des notions de partage, de plaisir et de santé ». En 2013, la franchise comptait  à Paris. L'enseigne se décline en deux formats : « Prestige » et « Roots ». En 2018, l'enseigne comptait  de chiffres d'affaire, 12 restaurants au total, dont un réseau de restaurants franchisés.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste de chaînes de restaurants

Liens externes 
 

Chaîne de restaurants en France